Герб Алперт Герб Алперт, Герберт Алперт (англ. Herbert Alpert, Herb Alpert; *31 березня 1935, Лос-Анджелес), американський джазовий трубач, композитор, аранжувальник.
 Річард Алперт () -  вигаданий персонаж і один з головних героїв американського телесеріалу  Залишитися в живих.